Antonio de Scaramelli (XIX secolo) – scienziato italiano 
 Álvaro Scaramelli (1965) – cantante cileno
 Franco Scaramelli (1911 – ...) – calciatore italiano
 Giovanni Battista Scaramelli (1687-1752) – gesuita e scrittore italiano